

Patronyme 

 François Pirette, humoriste belge

Toponymie 

 Aïn-Zaouia, commune d'Algérie qui portait le nom de Pirette durant la période de l'occupation française en Algérie.

Homonymie